Озерецкое — ныне не существующий остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

История 
Открыт в 1926 году. Назван по расположению вблизи ныне не существующего одноимённого села, в котором был расположен.  Остановочный пункт законсервирован в 1993 году, к 1995 году платформа, как и вся ветка, были полностью разобрана.

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Озерецкое на Транслогисте

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области
Закрытые железнодорожные станции